Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Mima Jaušovec e Virginia Ruzici che hanno battuto in finale Andrea Holíková e Katerina Böhmová 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (Campionesse)
 Pat Medrado /  Cláudia Monteiro (quarti di finale)

 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (primo turno)
 Andrea Holíková /  Katerina Böhmová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1985